Buelliella är ett släkte av lavar. Buelliella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Buelliella